van de stad Doornik (bijvoeglijk)
 Doornik en het Doornikse, waarbij het Doornikse het gebied rond Doornik was in de middeleeuwen
 Kasselrij Doornik